Ingress peut faire référence à :

Science et technologie 

 Ingress (fuite de signal), le passage d'un signal extérieur dans un câble coaxial.
 , technique de filtrage des paquets d'un réseau informatique.
 Indice de protection contre les intrusions, niveau de protection des appareils électriques contre l'intrusion d'objets physiques.
  : routeur de commutateur d'étiquette source.
  : technologie permettant de supprimer numériquement l'entrée dans le canal.

Juridique 

 , termes du droit des biens.

Autres 

 Ingress (jeu vidéo), un jeu de réalité augmentée.
 , série animée japonaise basée sur le jeu de réalité augmentée.
 Ingress (Kent), Angleterre.
  (1837-1914), architecte anglais.

Voir aussi 

 Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), peintre néoclassique français.
 
 

Homonymie de prénom